Valtonen ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Valtonen (* 1999), finnischer Basketballspieler
 Jonne Valtonen (* 1976), finnischer Komponist von Film- und Computerspielmusik
 Jorma Valtonen (Leichtathlet) (1923–2001), finnischer Weitspringer
 Jorma Valtonen (* 1946), finnischer Eishockeyspieler